A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női légsúlyú versenyszámát az első napon, július 28-án rendezték Londonban, az ExCel Exhibition Centre-ben.

Az aranyérmet a brazil, kétszeres világbajnoki bronzérmes, Sarah Menezes nyerte, miután a döntőben legyőzte a  címvédő, román Alina Dumitru-t. A harmadik helyen a belga Európa-bajnoki ezüstérmes Charline Van Snick valamint a magyar, világbajnoki bronzérmes Csernoviczki Éva végzett. Snick a bronzmérkőzésen az argentin Paula Pareto-t győzte le, aki a 2008-as játékokon, ugyanebben a versenyszámban a harmadik helyen zárt.

Csernoviczki Éva először a második körben lépett a tatamira és győzte le a holland Birgit Ente-t. A negyeddöntőben a belga Charline Van Snickkel szemben maradt alul. Így a vigaszágon folytathatta a versenyt, ahol először a kínai Wu Shugen, majd a világbajnok, japán Tomoko Fukumi felett aratott győzelmet. Ezzel megszerezte a magyar csapat első érmét a londoni játékokon. Cselgáncsban 20 éve, az 1992. évi nyári olimpiai játékokon született az utolsó magyar érem, illetve ez az első magyar női érem ebben a sportágban.

Mérkőzések 
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 

N48